Les Claudii Sabini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Claudii. Le premier d'entre eux est le fondateur de la gens, le Sabin Attius Clausus, élevé à la dignité de sénateur romain patricien, vers 504 av. J.-C. Ils occupent de hautes magistratures tout au long du

Cognomina 
Le cognomen Sabinus rappelle que les membres de cette branche sont d'origine sabine. Celui de (In)Regillensis signifie « de Régille » (In Regillum), une ville en territoire sabin. Vers le milieu du , les Claudii Sabini adoptent le cognomen de Crassus et celui de Sabinus disparaît.

Principaux membres 
 Appius Claudius Sabinus Regillensis, né Attius Clausus en Sabine, fondateur de la gens, consul en 495 av. J.-C.
 Caius Claudius Sabinus Regillensis, fils du précédent, consul en 460 av. J.-C.
 Appius Claudius Crassinus Regillensis Sabinus, frère du précédent, consul en 471 av. J.-C. et mort en 470 av. J.-C.
 Appius Claudius Crassus Regillensis Sabinus, fils du précédent, consul en 451 av. J.-C. et président des collèges des décemvirs de 451 à 449 av. J.-C., mort en 449 av. J.-C.
 Publius Claudius Crassus Inregillensis
 Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, fils du précédent, tribun consulaire en 403 av. J.-C.
 Appius Claudius Crassus Sabinus, oncle du précédent, tribun consulaire en 424 av. J.-C.
 Publius Claudius Crassus Inregillensis
 Appius Claudius Crassus Inregillensis, fils du précédent, dictateur en 362 av. J.-C. et mort en 349 av. J.-C.